

Стенятин — село в Червоноградському районі Львівської області

Стенятин — село в гміні Лащув Томашівського повіту Люблінського воєводства